Самбе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на південний захід від Парижа, 70 км на південний захід від Орлеана, 18 км на південь від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 369 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 961,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Самбен на сайті французького Національного інституту географії
 Самбен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Самбен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Самбен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Самбен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер